McCredie ist der Familienname folgender Personen:

 James R. McCredie (1935–2018), US-amerikanischer Klassischer Archäologe
 Nancy McCredie (1945–2021), kanadische Kugelstoßerin und Diskuswerferin
 William W. McCredie (1862–1935), US-amerikanischer Politiker